Rotonda steht für:

 Rotonda, census-designated place im Charlotte County, Florida, Vereinigte Staaten
 Rotonda (Basilikata), Stadt in der Provinz Potenza, Region Basilikata, Italien
 Rotonda di San Lorenzo, Kirche in der Stadt Mantua, Region Lombardei, Italien
 Rotonda di San Tomè, romanische Rundkirche in der Gemeinde Almenno San Bartolomeo, Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien

Siehe auch:
 Villa Rotonda